Pássaro
 Passarinho (Olinda)
 Passarinho (Recife)

Desambiguação